Escacena del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Escacena del Campo (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Escacena del Campo (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar